«Blaze of Glory» () — название многих произведений искусства в англоязычном мире.

Музыка 
 , 1981
 , 1982
 , 1987
 , 1989
 Blaze of Glory (альбом Джона Бон Джови), 1990
 , 1990
 , 2011

Кино, телевидение 
  — одна из серий телевизионного сериала Звёздный путь: Глубокий космос 9, 1997.

Литература 
  — одна из серий комиксов Marvel Comics, 2000.
 Blaze of Glory — роман австралийского писателя-фантаста , 2006.
 A Blaze of Glory — исторический роман американского писателя , 2012.